Халил Этхем Эльдем (, 24 июня 1861 — 17 ноября 1938) — османский и турецкий государственный деятель.

Биография 
Родился 24 июня 1861 года в Стамбуле. Сын великого визиря Ибрагим Эдхем-паши, брат художника [[Осман Хамди-бей
|Османа Хамди-бея]] и нумизмата Исмаил Галиб-бея.

Учился в Стамбуле, Берлине, Цюрихе и Вене. Затем защитил докторскую диссертацию по философии в Бернском университете. После этого вернулся в Стамбул

Примечания 

Члены Великого национального собрания Турции IV созыва
Мэры Стамбула
Почётные доктора Базельского университета